Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1978 vond plaats eind april - begin mei 1978 in Arnhem. Dit is de vijfde keer dat Barbara Graas Nederlands kampioen werd. Zij behaalde in het toernooi 19 punten uit 11 partijen en eindigde daarmee 2 punten voor nummer 2 Petra Polman.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1978
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Arnhem